Dit is een lijst van planetoïden 26001-26100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (26001) - || 2001 FX98|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26002) - || 2001 FL103|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26003) - || 2001 FD104|| 18 maart 2001 || LONEOS
|-
| (26004) - || 2001 FL108|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26005) - || 2001 FO109|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26006) - || 2001 FC112|| 18 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (26007) - || 2001 FQ120|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26008) - || 2001 FE127|| 29 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26009) - || 2001 FJ129|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26010) - || 2001 FN129|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26011) - || 2001 FA136|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (26012) - || 2001 FG148|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (26013) - || 2001 FZ148|| 24 maart 2001 || LINEAR
|-
| (26014) - || 2051 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26015) - || 2076 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26016) - || 2633 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26017) - || 2674 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26018) - || 2695 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26019) - || 2768 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26020) - || 3094 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26021) - || 4177 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26022) - || 4180 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26023) - || 4538 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26024) - || 4543 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26025) - || 4587 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26026) - || 4664 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26027) - || 4861 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26028) - || 5554 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26029) - || 5565 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26030) - || 6004 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26031) - || 6074 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26032) - || 6556 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26033) - || 6801 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26034) - || 9611 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26035) - || 1119 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26036) - || 2166 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26037) - || 2183 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26038) - || 2290 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26039) - || 3268 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26040) - || 3747 T-1 || 13 mei 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26041) - || 4172 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26042) - || 4242 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26043) - || 4319 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26044) - || 1259 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26045) - || 1582 T-2 || 24 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26046) - || 2104 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26047) - || 2148 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26048) - || 2409 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26049) - || 3161 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26050) - || 3167 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26051) - || 3200 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26052) - || 3230 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26053) - || 4081 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26054) - || 4231 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26055) - || 4257 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26056) - || 4281 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26057) Ankaios || 4742 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26058) - || 1061 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26059) - || 1089 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26060) - || 1164 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26061) - || 2315 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26062) - || 2466 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26063) - || 2634 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26064) - || 3500 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26065) - || 3761 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26066) - || 4031 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26067) - || 4079 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26068) - || 4093 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26069) - || 4215 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26070) - || 4240 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26071) - || 4335 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26072) - || 5155 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26073) - || 5168 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (26074) Carlwirtz || 1977 TD || 8 oktober 1977 || H.-E. Schuster
|-
| (26075) - || 1978 PA3|| 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (26076) - || 1979 MM1|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (26077) - || 1979 ML6|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (26078) - || 1979 MP6|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (26079) - || 1979 MW6|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (26080) - || 1980 EF || 14 maart 1980 || E. Bowell
|-
| (26081) - || 1980 PT1|| 6 augustus 1980 || R. M. West
|-
| (26082) - || 1981 EB11|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (26083) - || 1981 EJ11|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (26084) - || 1981 EK17|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (26085) - || 1981 ED18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (26086) - || 1981 UE23|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (26087) - || 1982 UU8|| 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (26088) - || 1985 QF1|| 17 augustus 1985 || E. F. Helin
|-
| (26089) - || 1985 QN2|| 17 augustus 1985 || E. F. Helin
|-
| (26090) - || 1986 PU1|| 1 augustus 1986 || M. Rudnyk
|-
| (26091) - || 1987 RL1|| 13 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (26092) - || 1987 SF || 16 september 1987 || T. Seki
|-
| (26093) - || 1987 UA1|| 25 oktober 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (26094) - || 1988 NU || 11 juli 1988 || E. F. Helin
|-
| (26095) - || 1988 PU || 10 augustus 1988 || C. Mikolajczak, R. Coker
|-
| (26096) - || 1988 SD3|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (26097) - || 1988 VJ1|| 6 november 1988 || T. Seki
|-
| (26098) - || 1989 AN3|| 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (26099) - || 1989 WH || 20 november 1989 || Y. Oshima
|-
| (26100) - || 1990 QL5|| 29 augustus 1990 || H. E. Holt|}

Planetoïdenlijsten